Amanda Ammar (ur. 6 lutego 1986 r. w St. Albert) – kanadyjska biegaczka narciarska, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2005 r. Wcześniej występowała w zawodach FIS Race oraz Pucharze Północnoamerykańskim. Do jej największych sukcesów należą trzy zwycięstwa w konkursach drugiego z tych cykli. W 2006 r. wzięła udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Turynie. W 2014 r. wystąpiła także na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, gdzie uczestniczyła m.in.: w biegu indywidualnym techniką klasyczną, zajmując 55. pozycję.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Pozycje w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1986
Kanadyjscy biegacze narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014